Příjmení Vives nosí více významných osobností:

 Amadeo Vives (1871–1932) – panělský hudební skladatel
 Enric Valor i Vives (1911–2000) – valencijský vypravěč a filolog
 Juan Luis Vives (1493–1540) – španělský humanista, filosof a teoretik pedagogiky